Fushi  (Divehi : ފުށި) est un nom propre qui signifie en divehi « grande île de l'extérieur de l'atoll », et qui peut désigner :
 Fushi, une île de la subdivision de Alif Alif aux Maldives ;
 Fushi, une île de la subdivision de Laamu aux Maldives ;
 Fushi, une île de la subdivision de Thaa aux Maldives.